Suidas () steht für:
 Suidas, fiktiver griechischer Lexikograph
 Suidas Thessalius, Verfasser einer Lokalchronik von Thessalien